Михаил Михайлович Варнако́в (1 марта 1985, Горький) — российский хоккеист, нападающий.

Биография 
Воспитанник СДЮШОР «Торпедо» (Нижний Новгород). Играл за дубль нижегородского «Торпедо», первый матч за дубль был сыгран им 20 ноября 2000 года в возрасте 15 лет. В сезоне 2002/2003 играл за юниорский и дублирующий составы московского «Динамо», по результатам сезона 2002/2003 в первенстве бомбардиров среди юношей 1986 года рождения вошёл в десятку.

С сезона 2003/2004 — основной нападающий «Торпедо» (Нижний Новгород), лидер команды.

В сезоне 2006/2007 входил в пятёрку лучших бомбардиров западного дивизиона высшей лиги России по хоккею с шайбой. После трёхлетнего перерыва помог команде снова оказаться в Суперлиге.

В сезоне 2007/2008 (вместе с Юрием Добрышкиным) — лучший снайпер команды.

В «Торпедо» играл под № 18 на позиции правого нападающего.

С сезона 2008/2009 (КХЛ) играл в звене с Андреем Никитенко и Егором Шастиным.

Участник матча звёзд КХЛ 2013 года, где отметился двумя забитыми шайбами.

После того, как «Торпедо» в сезоне 2012/13 фактически потеряло шансы на выход в плей-офф, Варнаков, контракт которого заканчивался в конце сезона, пополнил состав лидера регулярного чемпионата СКА. Провёл 4 матча в регулярном чемпионате и 15 — в плей-офф, завоевав бронзовые медали турнира. Особо ярко он выступил в первом раунде Кубка Гагарина против «Атланта», набрав в 5 матчах 6 (4+2) очков. Тогда же по итогам февраля с 9 очками в 9 играх он был назван лучшим нападающим месяца по версии КХЛ.

По окончании сезона 2012/2013 подписал пятилетний контракт с казанским «Ак Барсом».

10 мая 2017 года подписал контракт на один год с московским «Динамо». За «Динамо» сыграл 34 матча, набрав 23 (10+13) очка при показателе полезности «0» и 20 минутах штрафного времени.

После пятилетнего перерыва вернулся в «Торпедо», 31 мая 2018 года подписав контракт на два года.

За сборную России сыграл 23 игры на Еврохоккейтурe и в товарищеских матчах, набрал 6 очков (2 гола и 4 результативные передачи). За вторую сборную провёл 8 игр, забросил 4 шайбы и сделал 3 голевыe передачи.

Семья 
Сын хоккеиста и тренера Михаила Павловича Варнакова. 5 октября 2008 года у Михаила и его жены Ольги родился сын, названный в честь деда и отца — Михаилом. 5 августа 2011 года родилась дочь Мария.

Статистика

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте Торпедо

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки сборной России по хоккею с шайбой